Daddy Schekina, de son vrai nom Konan Koffi Franck Daniel, né le  à Yopougon (Abidjan), est un  pasteur, Chanteur et arrangeur de musique chrétienne, considéré comme un leader dans le milieu du Christianisme et de la musique chrétienne.

Début

Carrière 
Il construit un temple dénommé « Temple Solution » à Abidjan dans la commune de Cocody-Angré d’une capacité de  et un tabernacle dénommé « Tabernacle Solution » en juin 2019, en périphérie de la ville d'Abidjan, dans la commune de Yopougon, d’une capacité de  sur une superficie de .

Il bâtit sur une superficie de quatre hectares un centre de retraite spirituel, Schekina Horeb City, répondant aux normes internationales afin d'accueillir les fidèles.

Daddy Schekina est le promoteur de deux chaines de télévision chrétienne « SMTV » pour la version française crée en 2016 et Prothetikostvpour la version anglaise crée en 2021.

Enfin il est président de la Fondation Daddy Schekina dont la mission est d’aider les démunis. Par le biais de sa Fondation, il scolarise chaque année en moyenne 500 élèves défavorisés.

Discographie

Albums 
 2016 : Supplication (Daddy Schekina Ministry)
 2019 : fais quelque chose (Daddy Schekina Ministry)

Singles 
 2016 : Ma force
 2016 : C'est toi que je préfère
 2016 : Yahwe Yahwe
 2017 : Tu es la
 2017 : Supplication feat Nahum Toto
 2017 : Miracle

Notes et références 

Religion